Алвая́зери (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия. Численность населения — 1,8 тыс. жителей (посёлок), 7,9 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Центральный регион и субрегион Пиньял-Интериор-Норте. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал.

Покровителем посёлка считается Корасан-ди-Жезуш ().
Праздник посёлка — 13 июня.

Расположение 
Посёлок расположен в 36 км на северо-восток от адм. центра округа г. Лейрия.
 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Ансьян
 на северо-востоке — муниципалитет Фигейро-душ-Виньюш
 на юго-востоке — муниципалитет Феррейра-ду-Зезери
 на юго-западе — муниципалитет Орен
 на западе — муниципалитет Помбал

Население

История 
Поселок основан в 1200 году.

Районы 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алмоштер
 Алваязери
 Масанш-де-Каминью
 Масанш-де-Дона-Мария
 Пелма
 Пусуш
 Регу-да-Мурта

См. также 
 Лейрия (округ)
 Муниципалитеты округа Лейрия
 Районы округа Лейрия

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета 
 

Муниципалитеты округа Лейрия
Города Португалии